Greenwich hat folgende Bedeutungen:

In London
 Greenwich (London), Stadtteil Londons
 Royal Borough of Greenwich, Stadtbezirk von Greater London (seit 1965)
 Metropolitan Borough of Greenwich, ehemaliger Stadtbezirk der County of London (1889–1965)

Orte in Kanada
 Greenwich (New Brunswick)
 Greenwich (Nova Scotia)
 Greenwich (Prince Edward Island)

Orte in den Vereinigten Staaten
 Greenwich (Connecticut)
 Greenwich (Illinois)
 Greenwich (Kansas)
 Greenwich (Massachusetts)
 Greenwich (New Jersey)
 Greenwich (New York)
 Greenwich (Ohio)
 Greenwich (Utah)
 Greenwich Village, Stadtteil von New York City

Weitere Orte
 Greenwich (New South Wales), Stadtteil von Sydney, Australien
 Greenwich Island, eine Insel der Südlichen Shetlandinseln in der Antarktis

Sonstiges:
(2830) Greenwich, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Greenwich ist der Familienname folgender Personen:
 Ellie Greenwich (Eleanor Louise „Ellie“ Greenwich; 1940–2009), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Musikproduzentin
 Sonny Greenwich (* 1936), kanadischer Gitarrist des Modern Jazz

Siehe auch:
 Greenwich Mean Time (GMT), frühere Standard-Weltzeit
 Greenwich Park
 Greenwich Hospital
 Royal Greenwich Observatory
 University of Greenwich
 Greenwich Township
 Baron Greenwich, erblicher britischer Adelstitel (Peerwürde)